Скачко́в — русская фамилия.

Скачков 
 
 Скачков, Вениамин Иванович (1930—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Скачков, Виктор Михайлович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Скачков, Владимир Константинович (1887—1961) — штабс-ротмистр 12-го гусарского Ахтырского полка, герой Первой мировой войны.
 Скачков, Гавриил Илларионович (1745—1821) — русский духовный наставник старообрядцев-беспоповцев брачного Поморского согласия.
 
 Скачков, Игорь Александрович (1914—1974) — советский учёный в области земледелия и агрономии, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Скачков, Кирилл Сергеевич (род. 1987) — российский игрок в настольный теннис.
 
 Скачков, Николай Павлович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Скачков, Павел Валерьевич (род. 1979) — российский шахматист.
 Скачков, Семён Андреевич (1907—1996) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Скачков, Сергей Ростиславович (род. 1956) — советский и российский рок-музыкант.



См. также 
 Скачко
 Скачково
 Скачков переулок
 Скочилов